Алексей Иванович Мартос (12 декабря 1790 — 25 августа 1842) — действительный статский советник, писатель, историк, сын скульптора Ивана Петровича Мартоса.

Биография 
В 1806 году поступил в Инженерный корпус юнкером 2-го класса. Служил в Киевской инженерной команде, в 1809 году получил звание подпоручика.

В 1810 году, во время Русско-турецкой войны (1806—1812) состоял при генерал-майоре И. М. Гартинге в Молдавской армии, отличился при осаде крепости Силистрия. С осени 1812 года находился при главнокомандующем Дунайской армией адмирале П. В. Чичагове. Участвовал в Сражении на Березине.

В 1813—1815 годах в чине штабс-капитана служил в Кишинёве при И. М. Гартинге, управлявшем Бессарабской губернией. С начала 1816 года — адъютант А. А. Аракчеева. Осенью 1816 года командирован для управления Высоцкой волостью. С ноября 1816 года — капитан «по инженерному корпусу». В январе 1818 года вышел в отставку «по болезни».

26 мая 1821 года избран в члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Был знаком с Н. В. Гоголем.

С 1822 года на статской службе в Енисейском губернском правлении в чине надворного советника при губернаторе А. П. Степанове. Служил председателем губернского суда Енисейской губернии. С 1827 по 1832 год — новгородский губернский прокурор.

В 1827 году издал свои «Письма о Восточной  Сибири», вскоре ставшие популярной книгой. А. Г. Муравьёва выписала «Письма о Восточной  Сибири» в Читинский острог в октябре 1827 года. Переводил Квинта Курция и Иоганна Архенгольца.

С 1837 года — управляющий Ставропольской комиссариатской комиссией. В 1841 году получил чин действительного статского советника.

Автор книг 

 Записки инженерного офицера Мартоса о Турецкой войне в царствование Александра Павловича. 1806-1812. 
 История Малороссии. Труд не пропущен цензурой. Отрывки печатались в «Северном архиве» в 1822 — 1823 годах. 
 «Письма  о  Восточной  Сибири».  // Москва. Университетская типография. 1827  
  Мартос А.И. Записки инженерного офицера Мартоса / Сообщ. А.А. Титов // Русский архив, 1893. – Кн. 2. – Вып. 7. – С. 305-368; Вып. 8. – С. 449-542.

Награды 
Орден Святого Владимира 4-й степени.
Орден Святой Анны 4-й степени, 
Кавалер императорской серебряной медали 1812 года.

Литература 
  «Киев. Старина» 1895 г., февр., стр. 170—194.
 Русский биографический словарь: В 25 т. /А.А. Половцов. - М., 1896-1918. Том: 14, Стр.: 89 — 90
 Никитина, И. Н. Опыт прозы "местного колорита" в "Енисейском альманахе на 1828 г." // Филологические страницы. - 1999. 
 Русские писатели, 1800-1917: К-М.: Большая Российская энциклопедия, 1989

Персоналии:Красноярск
Писатели России по алфавиту
Историки Российской империи
Русские писатели XIX века
Писатели России XIX века
Мемуаристы Российской империи